Новоцелинный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоцелинный сельсовет — в Ключевском районе Алтайского края.
 Новоцелинный сельсовет — в Кочковском районе Новосибирской области.